|(2101) Адонис (Adonis) || 1936 CA || 12 февраля 1936 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2102) Тантал (Tantalus) || 1975 YA || 27 декабря 1975 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2103) Лаверна (Laverna) || 1960 FL || 20 марта 1960 || Ла-Плата || -
|-
|(2104) Торонто (Toronto) || 1963 PD || 15 августа 1963 || Таутенбург || K. W. Kamper
|-
|(2105) Гуди (Gudy) || 1976 DA || 29 февраля 1976 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(2106) Гюго (Hugo) || 1936 UF || 21 октября 1936 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(2107) Ильмари (Ilmari) || 1941 VA || 12 ноября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2108) Отто Шмидт (Otto Schmidt) || 1948 TR1 || 4 октября 1948 || Крым || Пелагея Шайн
|-
|(2109) Дотель (Dhotel) || 1950 TH2 || 13 октября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2110) Мур-Ситтерли (Moore-Sitterly) || 1962 RD || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(2111) Целина (Tselina) || 1969 LG || 13 июня 1969 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2112) Ульянов (Ulyanov) || 1972 NP || 13 июля 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2113) Эрдни (Ehrdni) || 1972 RJ2 || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2114) Валленквист (Wallenquist) || 1976 HA || 19 апреля 1976 || Маунт-Стромло || К.-И. Лагерквист
|-
|(2115) Иракли (Irakli) || 1976 UD || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2116) Мцхета (Mtskheta) || 1976 UM || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2117) Дания (Danmark) || 1978 AC || 9 января 1978 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2118) Флагстафф (Flagstaff) || 1978 PB || 5 августа 1978 || Андерсон-Меса || Генри Джиклас
|-
|(2119) Швалль (Schwall) || 1930 QG || 30 августа 1930 || Хайдельберг || Макс Вольф, Марио Ферреро
|-
|(2120) Тюмения (Tyumenia) || 1967 RM || 9 сентября 1967 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2121) Севастополь (Sevastopol) || 1971 ME || 27 июня 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2122) Пятилетка (Pyatiletka) || 1971 XB || 14 декабря 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2123) Влтава (Vltava) || 1973 SL2 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2124) Ниссен (Nissen) || 1974 MK || 20 июня 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(2125) Карл-Онтьес (Karl-Ontjes) || 2005 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2126) Герасимович (Gerasimovich) || 1970 QZ || 30 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2127) Таня (Tanya) || 1971 KB1 || 29 мая 1971 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2128) Уэзерилл (Wetherill) || 1973 SB || 26 сентября 1973 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2129) Козикози (Cosicosi) || 1973 SJ || 27 сентября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2130) Евдокия (Evdokiya) || 1974 QH1 || 22 августа 1974 || Крым || Журавлёва Л. В. 
|-
|(2131) Мейол (Mayall) || 1975 RA || 3 сентября 1975 || Сан-Хосе || Арнольд Клемола
|-
|(2132) Жуков (Zhukov) || 1975 TW3 || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2133) Фрэнсесрайт (Franceswright) || 1976 WB || 20 ноября 1976 || Гарвард || -
|-
|(2134) Денниспальм (Dennispalm) || 1976 YB || 24 декабря 1976 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2135) Аристей (Aristaeus) || 1977 HA || 17 апреля 1977 || Паломар || Шелте Бас, Элеанор Хелин
|-
|(2136) Джугта (Jugta) || 1933 OC || 24 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2137) Priscilla || 1936 QZ || 24 августа 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2138) Swissair || 1968 HB || 17 апреля 1968 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2139) Махарадзе (Makharadze) || 1970 MC || 30 июня 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2140) Кемерово (Kemerovo) || 1970 PE || 3 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2141) Симферополь (Simferopol) || 1970 QC1 || 30 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2142) Ландау (Landau) || 1972 GA || 3 апреля 1972 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2143) Jimarnold || 1973 SA || 26 сентября 1973 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2144) Мариэтта (Marietta) || 1975 BC1 || 18 января 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2145) Блаув (Blaauw) || 1976 UF || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2146) Стентор (Stentor) || 1976 UQ || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2147) Харадзе (Kharadze) || 1976 US || 25 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2148) Эпей (Epeios) || 1976 UW || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2149) Швамбрания (Schwambraniya) || 1977 FX || 22 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2150) Нюктимена (Nyctimene) || 1977 TA || 13 октября 1977 || Паломар || W. L. Sebok
|-
|(2151) Хадвигер (Hadwiger) || 1977 VX || 3 ноября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2152) Ганнибал (Hannibal) || 1978 WK || 19 ноября 1978 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2153) Акияма (Akiyama) || 1978 XD || 1 декабря 1978 || Гарвард || -
|-
|(2154) Андерхилл (Underhill) || 2015 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2155) Один (Wodan) || 6542 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(2156) Kate || A917 SH || 23 сентября 1917 || Крым || Белявский С. И.
|-
|(2157) Ashbrook || A924 EF || 7 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2158) Титьен (Tietjen) || 1933 OS || 24 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2159) Куккамяки (Kukkamäki) || 1941 UX || 16 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2160) Спитцер (Spitzer) || 1956 RL || 7 сентября 1956 || Бруклин || IAP
|-
|(2161) Гриссом (Grissom) || 1963 UD || 17 октября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(2162) Аньхой (Anhui) || 1966 BE || 30 января 1966 || Нанкин || -
|-
|(2163) Корчак (Korczak) || 1971 SP1 || 16 сентября 1971 || Крым || -
|-
|(2164) Ляля (Lyalya) || 1972 RM2 || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2165) Янг (Young) || 1956 RJ || 7 сентября 1956 || Бруклин || IAP
|-
|(2166) Хэндаль (Handahl) || 1936 QB || 13 августа 1936 || Крым || Неуймин Г. Н.
|-
|(2167) Erin || 1971 LA || 1 июня 1971 || Перт || -
|-
|(2168) Суоп (Swope) || 1955 RF1 || 14 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(2169) Тайвань (Taiwan) || 1964 VP1 || 9 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
| (2170) Белоруссия (Byelorussia) || 1971 SZ ||16 сентября 1971 || Крым || -
|-
| (2171) Киев (Kiev) || 1973 QD1 ||28 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2172) Плавск (Plavsk) || 1973 QA2 || 31 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2173) Маресьев (Maresjev) || 1974 QG1 || 22 августа 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2174) Асмодей (Asmodeus) || 1975 TA || 8 октября 1975 || Паломар || Шелте Бас, J. Huchra
|-
|(2175) Андреа Дориа (Andrea Doria) || 1977 TY || 12 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2176) Donar || 2529 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2177) Оливер (Oliver) || 6551 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(2178) Казахстания (Kazakhstania) || 1972 RA2 || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2179) Платцек (Platzeck) || 1965 MA || 28 июня 1965 || Эль-Леонсито || Арнольд Клемола
|-
|(2180) Marjaleena || 1940 RJ || 8 сентября 1940 || Турку || Хейкки Аликовски
|-
|(2181) Fogelin || 1942 YA || 28 декабря 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2182) Semirot || 1953 FH1 || 21 марта 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(2183) Neufang || 1959 OB || 26 июля 1959 || Блумфонтейн ||  Хофмейстер К.
|-
|(2184) Fujian || 1964 TV2 || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2185) Guangdong || 1965 WO || 20 ноября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2186) Келдыш (Keldysh) || 1973 SQ4 || 27 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2187) Ла-Силья (La Silla) || 1976 UH || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
| (2188) Орлёнок (Orlenok) || 1976 UL4 ||28 октября 1976 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2189) Сарагоса (Zaragoza) || 1975 QK || 30 августа 1975 || Сан-Хуан || -
|-
|(2190) Кубертен (Coubertin) || 1976 GV3 || 2 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2191) Уппсала (Uppsala) || 1977 PA1 || 6 августа 1977 || Маунт-Стромло || К.-И. Лагерквист
|-
|(2192) Пятигория (Pyatigoriya) || 1972 HP || 18 апреля 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2193) Джексон (Jackson) || 1926 KB || 18 мая 1926 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|-
|(2194) Arpola || 1940 GE || 3 апреля 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2195) Tengström || 1941 SP1 || 27 сентября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2196) Ellicott || 1965 BC || 29 января 1965 || Бруклин || IAP
|-
|(2197) Шанхай (Shanghai) || 1965 YN || 30 декабря 1965 || Нанкин || -
|-
|(2198) Ceplecha || 1975 VF || 7 ноября 1975 || Гарвард || -
|-
|(2199) Клеть (Kleť) || 1978 LA || 6 июня 1978 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2200) Пасадена (Pasadena) || 6090 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|}